Подвысокое — название населённых пунктов:

Россия 
 Подвысокое — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Подвысокое — до 2001 г. название хутора Подвысокий в Краснояружском городском округе Белгородской области.

Украина 
 Подвысокое — село в Оратовском районе Винницкой области.
 Подвысокое — село в Снятынском районе Ивано-Франковской области.
 Подвысокое — село в Новоархангельском районе Кировоградской области.
 Подвысокое — село в Перемышлянском районе Львовской области.
 Подвысокое — село в Радивиловском районе Ровненской области.
 Подвысокое — село в Бережанском районе Тернопольской области.
 Подвысокое — село в Боровском районе Харьковской области.
 Подвысокое — село в Изюмском районе Харьковской области.